Мартина Хингис и Чжань Юнжань — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — не защищали свой титул, но Шафаржова принимала участие в турнире (в паре с Барборой Стрыцовой) и уступила в полуфинале.

Посев 

  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Третий раунд)
  Чжань Юнжань /  Мартина Хингис (Титул)
  Луция Шафаржова /  Барбора Стрыцова (Полуфинал)
  Саня Мирза /  Пэн Шуай (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Андреа Главачкова (Четвертьфинал)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Второй раунд)
 ' Луция Градецкая /  Катерина Синякова (Финал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Первый раунд)

<ol start="9">
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Четвертьфинал)
  Абигейл Спирс /  Катарина Среботник (Первый раунд)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Третий раунд)
  Се Шувэй /  Моника Никулеску (Третий раунд)
  Кристина Младенович /  Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
  Макото Ниномия /  Рената Ворачова (Первый раунд)
  Нао Хибино /  Алисия Росольска (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Кристи Ан /  Ирина Фалькони (Первый раунд)
  Аманда Анисимова /  Эмина Бектас (Первый раунд)
  Джулия Боузрап /  Николь Гиббс (Второй раунд)
  Жаклин Како /  Сачия Викери (Второй раунд)
  Франческа Ди Лоренцо /  Элли Кик (Первый раунд)

<ol start=6>
  Кайла Дэй /  Каролина Доулхайд (Второй раунд)
  Тейлор Джонсон /  Клер Лю (Первый раунд)
  Лорен Дэвис /  Меган Мултон-Леви (PR, первый раунд)
  Эйжа Мухаммад /  Айла Томлянович (PR, первый раунд)
  Слоан Стивенс /  Тейлор Таунсенд (PR, первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые